Phoofolo bezeichnet:
 Hae Phoofolo, Politiker von Lesotho
 Ha Phoofolo (Khafung), Ort im Distrikt Berea, Lesotho